Der Dreiband-Weltcup 1998/2 war das erste UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 18. bis zum 22. Februar 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Bussum in der Provinz Noord-Holland statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Bussum.

Geschichte 
Der Dreiband-Weltcup wird immer mehr zum Zweikampf zwischen Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl. Diesmal war wieder der Rekord-Weltcupsieger in der Endabrechnung vorne. Im Finale hatte Jaspers keine Chance und verlor deutlich mit 15:45 in 14 Aufnahmen. Für eine Überraschung sorgte der Niederländer Henk Habraken, der zusammen mit Marco Zanetti den dritten Platz belegte. Für einen nicht zu erwarteten Erfolg kam der Essener Martin Horn. Er schlug die belgische Billardlegende Raymond Ceulemans in der ersten Runde glatt mit 3:0 Sätzen und kam bis ins Viertelfinale, wo er dem späteren Sieger unterlag.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers 
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Raimond Burgman
  Marco Zanetti 
  Raymond Ceulemans 
  Semih Saygıner 
  Christian Rudolph 
  Gerwin Valentijn 
  Daniel Sánchez
  Eddy Leppens
  Ludo Dielis
  Jorge Theriaga
  Andreas Efler
  Roland Forthomme
  Louis Havermans
  Francis Forton

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards :
  Henk Habraken
  Aart Gieskens

Qualifikation 
Es wurde eine Vorqualifikationsrunde gespielt. Die 16 Gruppensieger erreichten die Hauptqualifikation. Aus dieser Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 02
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Sport (Gooise Meren)